Безналичные расчеты — платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачётов взаимных требований. Имеют большое экономическое значение в ускорении оборачиваемости средств, сокращении наличных денег, необходимых для обращения, снижении издержек обращения. Организация денежных расчётов с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами. Широкому применению безналичных расчётов способствует разветвлённая сеть банков, а также заинтересованность государства в их развитии, как по вышеотмеченной причине, так и с целью изучения и регулирования макроэкономических процессов.

История развития 
Различия в организации безналичных расчётов обусловлены историческим и экономическим развитием отдельных стран. Так, в Великобритании раньше, чем в других странах, получили распространение безналичные расчёты векселями и чеками. С 1775 г. здесь возникли расчётные, клиринговые палаты — специальные межбанковские организации, осуществляющие безналичные расчёты по чекам и другим платёжным документам путём зачёта взаимных требований. Коммерческие банки — члены расчётной палаты принимают к оплате чеки, выписанные на любой банк или его отделение. Все чеки поступают в расчётную палату, где их сортируют и проводят зачёт несколько раз в день. Оплачивается только конечное сальдо расчётов через счета в центральном банке. В ряде стран функции расчётных палат выполняют центральные банки. Расчётные палаты существуют также при товарных и фондовых биржах для взаимного зачёта требований по заключённым здесь сделкам, что значительно упрощает и ускоряет расчёты.

В США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии широкое распространение получила система чековых расчётов. В ряде стран континентальной Европы (Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии) преобладают жирорасчеты — разновидность безналичных расчётов вначале через специальные жиробанки, а затем через коммерческие банки и сберегательные кассы. Сущность этих расчётов состоит в перечислении средств по особым счетам на основе поручений — жироприказов, то есть письменных распоряжений о перечислении денежных средств со счета плательщика на счёт получателя.

Расчётные операции относятся к числу важнейших банковских операций. Они включают инкассовые, переводные и аккредитивные операции.

С развитием и совершенствованием автоматизации банковских операций с середины 70-х годов в развитых странах стала применяться система электронных платежей, используемых для кредитных и платёжных операций и контроля над состоянием банковских счетов посредством передачи электронных сигналов, без участия бумажных носителей информации. Они способствуют ускорению денежного оборота, улучшению кредитно-банковского обслуживания клиентов, уменьшают издержки, связанные с выполнением платёжных операций.

Для своевременного перемещения средств от отправителя денежного перевода к получателю при оптовых платёжных операциях используются телеграфные переводы.

В электронной системе денежных переводов в настоящее время действуют банковские автоматы, позволяющие клиенту банка самостоятельно подключаться к банковской ЭВМ и осуществлять наиболее распространённые операции: получение наличных денег со счета, внесение вклада, перевод средств по счетам и др. Некоторые банковские автоматы служат только для выдачи наличных денег.

Безналичные платежи в Российской Федерации 
Согласно Положению Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»' перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчётов:
 Расчёты платёжными поручениями;
 Расчёты платёжными требованиями;
 Расчёты по аккредитивам;
 Расчёты чеками;
 Расчёты по инкассо.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О национальной платежной системе» электронные платежи с использованием электронных денег официально признаны одной из форм безналичных расчётов, они должны осуществляться только кредитными организациями по поручению клиентов (эмитент — кредитная организация, регулятор — Банк России). 

Безналичные платежи среди населения в 2010-х годах стали преобладать над наличными при повседневных расходах. Доля безналичных платежей в российской рознице в 2010 году — 2 %, в 2019 году — 65 %. Только за два года россияне стали в три раза чаще расплачиваться безналичным способом за товары и услуги (5 % в 2013 году и 16 % в 2015) и в два раза чаще — за мобильную связь (17 % в 2013 и 33 % в 2015), за интернет и коммерческое ТВ (15 % против 28 %), за налоги и штрафы (8 % против 20 %), за кредиты (9 % против 17 %). В качестве главного барьера в использовании безналичных платежей россияне называли то обстоятельство, что не везде принимают к оплате карты или же принимают их от случая к случаю (44 %).

Безналичные платежи невыгодны Банку России, осуществляющему денежную эмиссию. Так, Бывший заместитель председателя Банка России Константин Корищенко рассказал в 2020 году, что от продажи банкнот Банк России получает доход, равный 1 % ВВП России (стоимость изготовления купюры всего несколько рублей, а ее Банк России продает по номиналу коммерческим банкам). При этом расходы Банка России на эмиссию наличных денег растут несмотря на увеличение доли безналичных платежей. Согласно отчету Банка России, в 2018 году на организацию наличного обращения в 2017 году он потратил 9,7 млрд рублей, а в 2018 году 15,6 млрд руб.

См. также 
 Расчётные операции банков
 Клиринг
 Вексель
 Чек
 Проводка (бухгалтерия)
 Обналичка
 Учёт денежных средств

Примечания 

Платёжные системы
Гражданское право